Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1960 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Серафим Холодков (до вересня), Михайло Коломиєць (з вересня).
 Начальник команди: Яків Мельников.
 Тренер: Ігор Волчок.

УРСР, 2-а зона

Кубок СРСР з футболу 
 Див. сезон 1959

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1960 українських футбольних клубів
1960 у футболі
1960 в українському спорті